Бесон може да се односи на:
Бесон () - насељено место у Француској у региону Оверња, са 775 становника
Бесон () - насељено место у Француској у региону Лангдок-Русијон са 273 становника